Фрэ́нсис Ро́уз Мака́йвер (; 10 октября 1988 года, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландская актриса театра и кино.

Биография 
Роуз Макайвер родилась 10 октября 1988 года в Окленде, Новая Зеландия. В детстве она занималась балетом и джаз-танцами. В 2006 году окончила колледж «Avondale College». В настоящее время Роуз учится в университете Окленда, где изучает психологию и лингвистику.

С двух лет Роуз начала появляться в рекламных роликах, а в три года получила роль ангела в фильме «Пианино». Она в основном снималась в Новой Зеландии. Для канала Disney она сыграла в двух фильмах «Рецепт победы Эдди» и «Джонни Капахала: Снова на доске». С марта по декабрь 2009 года она сыграла в 32 эпизодах сериала «Могучие рейнджеры: RPM». 11 декабря 2009 года на экраны вышел фильм «Милые кости». В 2015 году Роуз получила главную роль в телесериале «Я — зомби».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Оклендского университета
Дети-актёры Новой Зеландии
Киноактрисы Новой Зеландии